Hénin-Liétard (plaats), een voormalige Franse gemeente, sinds 1971 deel van de Franse gemeente Hénin-Beaumont
 Hénin-Liétard (familie), een Henegouwse adellijke familie, met onder anderen
 Thomas d'Hénin-Liétard d'Alsace
 Pieter van Hénin-Liétard
 Maximiliaan van Hénin-Liétard